Ча́ртер ( — «хартия», «устав»; здесь — «договор») — договор между владельцами транспортного средства и фрахтователем (нанимателем) на аренду всего транспортного средства или его части на определённый рейс или срок.

 Воздушный чартер — договор фрахтования воздушных транспортных средств.
 Чартер (морское право).
 «Чартер» — российский фильм 2006 года.
 Чартер конгресса США.